Corps de Garde steht für
Corps de garde des Daules, Ort in Frankreich
 Corps de Garde (Mauritius), Berg

Siehe auch:
 Garde du corps du roi